Альмара́с () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кáсерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-Араньуэло. Занимает площадь 34 км². Население — 1426 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 110 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ecologistas Extremadura pide medidas urgentes para garantizar el cierre de Almaraz en 2010
 

Муниципалитеты Касереса